

Antropologia 
 język (mowa)
 języki świata
 typy języków, formy języków
 język artystyczny
 język fleksyjny
 język literacki
 język martwy
 język mówiony
 język naturalny
 język ogólny
 język pisany
 język potoczny
 język prawniczy 
 język prawny
 język regionalny
 język standardowy 
 język sztuczny
 język tonalny 
 język urzędowy
 język wernakularny
 język ciała

Biologia, medycyna 
 język (anatomia)
 język włochaty
 język geograficzny

Informatyka, matematyka, logika 
 język (logika)
 język formalny
 język programowania
 język znaczników

Zobacz też 
 język jako system
 langue a parole